Tailly puede referirse a: 

 Tailly, comuna de Ardenas (Francia); 
 Tailly, comuna de Côte-d'Or (Francia); o
 Tailly, comuna de Somme (Francia).